Batna (provincie), een provincie van Algerije
 Batna (district), een district in de provincie
 Batna (stad), de hoofdstad van de provincie
 Best Alternative to a Negotiated Agreement, een term uit de onderhandelings- en conflictenleer